Die Abkürzung AQG steht für:
 Alliance for Quality Growth
 Anqing (IATA-Code des Flughafens in China)
 Association québécoise de Gérontologie 
 Association québécoise de Gestalt

AQG